Сайюки (ромадзи: Saiyuki) может значить:
  — «Путешествие на запад», один из четырёх классических китайских романов.
 Gensomaden Saiyuki — манга Кадзуи Минэкуры
 Saiyuki: Journey West — японская видеоигра для PlayStation (1999).
 Saiyuki, или Alakazam the Great («Великий Алакадзам») — аниме 1960 года.
 Patalliro Saiyuki! — комедийная манга с элементами сёнэн-ай (1979).

Путешествие на Запад